Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1972 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1972. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał 
 Esbjerg - 17 września 1972

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu
 
1972
1972 w sporcie żużlowym
1972 w Danii